Sound City peut faire référence :
 aux studios Sound City, des studios d'enregistrements musicaux de Los Angeles ;
 Sound City, un documentaire sur les studios Sound City.